The Girl and the Outlaw é um filme mudo estadunidense em curta metragem, do gênero western, lançado em 1908, foi escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
 Charles Inslee
 Harry Solter
 Gene Gauntier
 George Gebhardt
 Arthur V. Johnson
 Florence Lawrence
 Wilfred Lucas
 Mack Sennett
 Dorothy West

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos